Provincia Cercado kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia Cercado (provins i Tarija), 
 Provincia Cercado (provins i Oruro), 
 Provincia Cercado (provins i Cochabamba), 
 Provincia Cercado (provins i Beni), 

Robotskapade Boliviaförgreningar